Philipp von Hessen-Darmstadt (* 20. Juli 1671 in Darmstadt; † 11. August 1736 in Wien) war ein Prinz von Hessen-Darmstadt, kaiserlicher Feldmarschall und Gouverneur von Mantua.

Leben 
Philipp war ein Sohn des Landgrafen Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt (1630–1678) aus dessen Ehe mit Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1640–1709), Tochter von Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg.

Philipp heiratete am 24. März 1693 in Brüssel Prinzessin Marie Therese von Croÿ (1673–1714), Tochter des Ferdinand François Joseph, Herzog von Havré. Aus Anlass seiner Eheschließung war er unter heftigem Protest seiner Mutter zum Katholizismus konvertiert. Philipp diente in kaiserlichen Diensten im Spanischen Erbfolgekrieg, wurde Inhaber eines Kürassierregiments und wurde 1708 Feldmarschall und Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in Neapel. Seit 1714 war er, auf Vermittlung des Prinzen Eugen, Gouverneur des Herzogtums und der Festung Mantua. Dort ernannte er Antonio Vivaldi zum Kapellmeister.

Nachkommen 
Aus seiner Ehe hatte Philipp folgende Kinder:
 Joseph (1699–1768), Bischof von Augsburg
 Wilhelm Ludwig (* 1704, † jung)
 Theodora (1706–1784)
⚭ 1727 Herzog Anton Ferdinand Gonzaga von Guastalla (1687–1729)
 Leopold (1708–1764), kaiserlicher Feldmarschall
⚭ 1740 Prinzessin Henriette Marie d’Este von Modena (1702–1777)
 Karl (*/† 1710)

Vorfahren

Literatur 
 Alfred Arneth: Prinz Eugen von Savoyen. Wien 1864.
 Eckhart G. Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. (= Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F., Bd. 34) Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, Nr. HD 32, S. 299–300 (Eckhart G. Franz).
 Andreas Räss: Die Convertiten seit der Reformation. S. 467 ff.

Weblinks 
 

Militärperson (HRR)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
Kaiserlicher General (HRR)
Geboren 1671
Gestorben 1736
Mann